Впервые Сербия и Черногория приняла участие в конкурсе песни Евровидение в 2004 году, на котором страну представил Желько Йоксимович с песней «Lane moje». Дебют оказался удачным: в полуфинале песня заняла первое место (количество 12-балльных оценок — 9), а в финале — второе (количество 12-балльных оценок — 7), в обоих случаях набрав по 263 балла. В песне сочетаются традиционный музыкальный стиль страны и элементы сербского этноса.

Слова песни

Голосование

Голоса за представителя Сербии и Черногории

Голоса телезрителей Сербии и Черногории

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2004»